Ez a lista azon intézményeket sorolja fel, amelyek a nyelvet szabályozzák.
 afrikaans: Die Taalkommissie Dél-afrikai Köztársaság
 arab: Arabic Academy of the Arabic Language (مجمع اللغة العربية, Szíria, Egyiptom, Jordánia, Marokkó)
 aragóniai: Aragonese Academia de l'Aragonés, Spanyolország
 asztúriai: Asturian Academia de la Llingua Asztúria
 bengáli: Paschimbanga Bangla Academy, Kalkutta és Bangla Academy, Dakka
 baszk: Euskaltzaindia
 bolgár: Institute for Bulgarian Language és the Bulgarian Academy of Sciences
 cseh: Cseh Nyelvi Intézet
 dán: Dansk Sprognævn (Dán Nyelvi Gyűlés)
 Älvdali Ulum Dalska
 feröeri: Føroyska málnevndin (Feröeri nyelvi Gyűlés)
 finn: Kielitoimisto (Language Planning Department of the Research Institute for the Languages of Finland)
 galíciai Real Academia Galega (Királyi Galíciai Akadémia)
 eszperantó: Eszperantó Akadémia (Akademio de Esperanto)
 francia: Académie française (Francia Akadémia – Franciaország), Office québécois de la langue française (Francia nyelv Quebéc tartományban – Quebéc)
 héber: Héber Nyelvi Akadémia (האקדמיה ללשון העברית)
 hindi: Central Hindi Directorate (regulates use of Devanagari script and Hindi spelling in India.)
 holland: Holland Nyelvi Unió (Nederlandse taalunie)
 horvát: Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika (Horvát standard nyelvi Gyűlés)
 indonéz: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 izlandi: Íslensk málstöð
 ír: Foras na Gaeilge
 koreai: Koreai Nemzeti nyelvi Hivatal (국립 국어원)
 katalán: Institut d'Estudis Catalans and Acadèmia Valenciana de la Llengua
 latin: Opus Fundatum Latinitas (Vatikán)
 lengyel: Rada Języka Polskiego (Lengyel Nyelvi Gyűlés)
 lett: Latvian State Language Center (Valsts Valodas Centrs)
 litván Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Litván nyelv Állami bizottsága)
 lusoga Lusoga Language Authority, (LULA) (Uganda)
 magyar: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet
 maláj: Dewan Bahasa dan Pustaka
 máltai: Akkademja tal-Malti
 mandarin: Mandarin Promóciós Tanács (Mandarin Promotion Council; 國語推行委員會)
 maori: Maori Nyelvi Bizottság
 német: Rat für deutsche Rechtschreibung (A német nyelv írásának tanácsa)
 norvég (bokmål és nynorsk): Norvég Nyelvi Tanács (Norsk språkråd)
 norvég (riksmål): Norvég Nyelvi és Irodalmi Akadémia (Norsk Akademi for Sprog og Litteratur)
 okcitán: Conselh de la Lenga Occitana (Okcitán Nyelvi Gyűlés)
 olasz: Accademia della Crusca
 orosz: Orosz nyelvi hivatal és Orosz Akadémia
 perzsa: Academy of Persian Language and Literature, Academy of Sciences of Afghanistan
 portugál: Academia Brasileira de Letras (Brazília), Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Letras (Portugália)
 román – Románia: Román Akadémia (Academia Română)
 román – Moldova: Moldáv Tudományos Akadémia (Academia de Ştiinţe a Moldovei)
 skót: Scots Tung, támogatja a skót alföldi skót nyelvet.
 szebuano: Visayan Academy of Arts and Letters
 szerb: Matica Srpska, Szerb Akadémia
 spanyol: Spanyol Királyi Akadémia (Real Academia Española)
 svéd: Svéd Akadémia (Svenska Akademien)
 szlovén: Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia
 thai: Királyi hivatal (ราชบัณฑิตยสถาน)
 török: Török nyelvi Gyűlés
 ukrán: Ukrán Nemzeti Akadémia
 urdu: Nemzeti Nyelvi Hivatal, Pakisztán
 varaj: Sanghiran san Binisaya ha Samar ug Leyte
 Võro: Võro hivatal, Észtország

Nyelvekkel kapcsolatos listák